La désignation de Bayer Delta Canis Minoris (δ CMi / δ Canis Minoris) est partagée par trois étoiles de la constellation du Petit Chien :
 
 
 

Homonymie stellaire
Constellation du Petit Chien
Canis Minoris, Delta